Теплинка — название населённых пунктов в России:

 Теплинка — село в Красноярском районе Астраханской области, упразднено в 1998 г.
 Теплинка — село в Алексеевском районе Белгородской области.